Zao (Franse band), een Franse zeuhl-band
Zao (Amerikaanse band), een Amerikaanse christelijke hardcore band
Zao (Miyagi), een stad in de prefectuur Miyagi, Japan. 
Zao (James Bond), een personage uit de film Die Another Day
Zao (zanger), een Congolese zanger uit Brazzaville
Zao (schans), een schans in het Japanse Yamagata
 Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken, later opgegaan in Agis Zorgverzekeringen